Змагання в одиночному розряді тенісного турніру Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 проходили в рамках Туру WTA 2010.

Араван Резаї була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Аліса Клейбанова.

Ана Іванович здобула титул, у фіналі перемігши Алісу Клейбанову 6-2, 7-65.

Сіяні гравчині 

 Лі На (чвертьфінал)
 Араван Резаї (чвертьфінал)
 Анастасія Павлюченкова (чвертьфінал)
 Яніна Вікмаєр (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Посилання 

Commonwealth Bank Tournament of Champions